Le nom de Hohenlohe a été donné à deux régiments d'infanterie des armées françaises :

 sous la Révolution française, le nom fut porté par une régiment de l'armée des émigrés, cf. Régiment Hohenlohe (Armée des émigrés) ;
 sous la Restauration, le nom fut porté par un régiment de volontaires étrangers au service du roi de France, cf. Régiment de Hohenlohe (Restauration) (:en:Hohenlohe Regiment) dont est issue la Légion étrangère.